Příjmení Cardew nosí více různých osob:

 Cornelius Cardew (1936–1981) – anglický hudební skladatel
 Michael Cardew (1901–1983) – anglický hrnčíř
 Seth Cardew (* 1934) – anglický hrnčíř